Hoffmeyer-Zlotnik ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hoffmeyer-Zlotnik (1860–1922), deutscher Landwirt und Politiker, siehe Fritz Hoffmeyer
 Jürgen Heinz Peter Hoffmeyer-Zlotnik (* 1946), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer